Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1981.

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewannen die beiden Tschechoslowakinnen Silvia Galanová und Mária Renkerová gegen Beate Neß und Andrea Sänger mit 7:5, 6:2.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 25. Jahrgang (1981), Heft 6 (fälschlicherweise mit 26. Jahrgang bezeichnet) 

1981
Tennisturnier 1981